Caribou verwijst in Noord-Amerika naar het rendier en kan tevens verwijzen naar:
Caribou (Californië)
Caribou (Maine)
een pseudoniem van Dan Snaith